Чемпіонат Словаччини з футболу 1993/94 — 1-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини після розпаду Чехословаччини на дві незалежні держави. Чемпіонський титул здобув Слован.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Чемпіонський раунд

Примітки: 
1. Клуб Татран взяв участь у Кубку володарів кубків 1994—1995 як фіналіст Кубку Словаччини 1993—1994.
2. Клуби Слован, Кошице, ДАК брали участь також у Кубку Інтертото 1994.

Позначення:

Втішний раунд

Позначення:

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Словаччини на rsssf 

1993—1994
Словаччина
Словаччина
1993 у словацькому спорті
1994 у словацькому спорті